DMV ima več pomenov. Lahko je tričrkovna kratica s pomeni:

 nemško ime za Nemško matematično društvo (Deutsche Mathematiker-Vereinigung – DMV)
 nemško ime za Nemško združenje kovinskih delavcev (Deutscher Metallarbeiter-Verband – DMV)
 nemško ime za Nemško avtomobilistično združenje (Deutscher Motorsport Verband – DMV), ki podpira tekmovanja
 »DMV« – pesem iz albuma Pork Soda ameriške rock skupine Primus
 Washingtonsko metropolitansko območje (Washington metropolitan area; okrajšava za District of Columbia, Maryland, Virginija)

Kratice